Garden Grove es el nombre de tres lugares en Estados Unidos:
 Garden Grove (California), ciudad;
 Garden Grove (Florida), lugar designado por el censo;
 Garden Grove (Iowa), ciudad.